Welcome to Paradise (Green Day), een single van de Amerikaanse punkband Green Day
Welcome to Paradise (10cc), een single van de Britse rockgroep 10cc
Welcome to Paradise (2007), een film uit 2007